Eutanatos to fikcyjna Tradycja magów związanych ze śmiercią i entropią z gry fabularnej Mag: Wstąpienie.

Magowie tej tradycji postrzegają Wszechświat jako proces nieustannej zmiany, nieprzerwany cykl tworzenia i destrukcji symbolizowany przez Koło Dharmy. Wierzą oni, że każdy człowiek posiada Atmana – boską cząstkę, która łączy Absolut Wszechświata z ludzką świadomością. Przez Atmana człowiek poznaje swoją Dharmę (ścieżkę przeznaczenia) i jeśli tylko podąża przez życie w zgodzie z nią, przechodzi przez cykl narodzin-śmierci-reinkarnacji pełen błogosławieństw i szczęścia, aż osiągnie boskość. Jeśli jednak zboczy ze ścieżki, zakłócając tym samym rytm Wszechświata i przeznaczenie innych istot, jest karany – zła karma ciągnie się za nim przez kolejne żywoty aż nie odkupi swych win.

Eutanatoi wierzą, że funkcjonowanie Koła Dharmy jest możliwe wyłącznie dzięki śmierci i destrukcji, które stwarzają miejsce dla nowych form, idei i możliwości. Eutanatoi wzięli więc na siebie ciężar stania na straży cyklu życia i śmierci oraz jednocześnie ciężar pomocy tym, dla których Koło się zatrzymało – obojętnie czy chodzi o ludzi, którzy mogą już tylko dryfować przez życie (nieuleczalnie chorzy, ofiary uzależnień) czy też tych, którzy niszczą przeznaczenie innych (seryjni zabójcy i gwałciciele, nieludzcy decydenci, handlarze ludźmi). Wszyscy oni zasługują według Eutanatoi na Dobrą Śmierć. Magowie ci wolą zabić człowieka niż pozwolić mu dalej gromadzić złą karmę, która zniszczy mu wiele następnych żywotów. Podobnie wolą zabić człowieka i dać mu szansę na nowe życie niż czekać aż sam się wypali, wegetując wśród automatów lub degradując swoje człowieczeństwo.

Jednak nie zawsze są zabójcami. Czasem ich pomoc sprowadza się do moralizatorskiej reprymendy we właściwym momencie i okolicznościach, czasem wymaga stworzenia szczęśliwego zbiegu okoliczności, który pozwala nieszczęśnikowi wyrwać się z marazmu, czasem prowokują katharsis, oczyszczającej katastrofy, która wzmacnia jeśli nie zabije.

Bibliografia 
 
  (ang.)

Mag: Wstąpienie

en:Mage: The Ascension#Council of Nine Mystic Traditions